

Cypr
 Periwolia – wieś w dystrykcie Famagusta
 Periwolia – wieś w dystrykcie Larnaka